

Geografia
Villas – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato in Florida
Villas –  census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato in New Jersey

Persone
 Villas – cognome italiano
Violetta Villas – cantante polacca